«Мендисорро́са» (, ) — стадион в Витория-Гастейсе. Домашний стадион испанской команды «Алавес», вместимость 19 840 зрителей. Был построен в апреле 1924 года, реконструирован в 1999 году.

Открыт 27 апреля 1924 года. Является на данный момент одним из самых старейших стадионов в Испании, помимо Эль-Молинона (1908) и Местальи (1923).

Первоначально стадион вмещал в себе 8 000, однако в середине 1980-х годах начались работы по расширению, связанные с возвращением клуба в высший испанский дивизион. Реконструкция закончилась в начале 1999 года и стадион приобрел тот вид, который и имеет по сей день.

В декабре 2016 года президент клуба Хосе Антонио Курехета анонсировал планы на ближайшее будущее, в том числе и расширение вместимости стадиона до 32 000.

Ссылки 
 Информация о стадионе на сайте клуба
 История стадиона Мендисорроса

Примечания 

Футбольные стадионы Страны Басков
Спорт в Витории (Испания)
ФК «Алавес»
Витория-Гастейс